Железнодорожный транспорт:

 Железнодорожный транспорт — вид транспорта.
 Железнодорожный транспорт — энциклопедия, выпущенная издательством Большая Российская энциклопедия.
 «Железнодорожный транспорт» — ежемесячный научно-теоретический технико-экономический журнал.